Il doppio del torneo di tennis Rebecq Ladies Trophy 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Diana Buzean e Danielle Harmsen che hanno battuto in finale Lesley Kerkhove e Marina Mel'nikova 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Lenka Wienerová /  Maša Zec Peškirič (semifinali)
 Gioia Barbieri /  Anastasia Grymalska (semifinali)

 Corinna Dentoni /  Aleksandrina Najdenova (primo turno)
 Diana Buzean /  Danielle Harmsen (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rebecq Ladies Trophy 2012